Lycopodiophyta (algumas vezes designada por Lycophyta ou lycopods) é um clado de plantas vasculares, normalmente considerado ao nível taxonómico de divisão ou subdivisão, que agrupa de 10 a 15 géneros com cerca de 1290 espécies. O clado é considerado a mais antiga divisão de plantas vasculares extantes, incluindo algumas das mais basais espécies vivas conhecidas. A reprodução é por dispersão de esporo e exibem alternância de gerações macroscópica, com espécies dos tipos homósporas e heterósporas. Diferem-se de todas as outras plantas vasculares por apresentarem micrófilos, folhas com um único feixe vascular, característica que diferencia este agrupamento dos táxons dotadas de megáfilos (monilófitas e plantas com semente), ou seja de folhas complexas.

Descrição
As Lycopodiophyta (frequentemente designadas por licófitas) são a linhagem de traqueófitas extantes (vivas) que se conhece e contém plantas extintas, como o género Baragwanathia, que se conhece do registo fóssil do Siluriano (ca. 425 milhões de anos atrás).

Estas espécies reproduzem-se pela libertação de esporos e apresentam alternância de gerações macroscópica, com espécies exibindo homosporia e outras heterosporia. A maioria dos membros do agrupamento Lycopodiophyta apresenta uma protostela, tendo como geração dominante o esporófito.  Diferenciam-se de todas as restantes plantas vasculares por apresentarem folhas do tipo micrófilo, ou seja folhas com um único feixe vascular formando uma venação linear não ramificada. Estas folhas são muito distintas dos megáfilos de venação complexa presentes nas Monilophyta e Spermatophyta.

As Lycopodiopsida são homospóricas, mas os géneros Selaginella e Isoetes são heterospóricos, com os esporos femininos maiores que os masculinos, com os gametófitos a formarem-se inteiramente dentro das paredes dos esporos.

Os esporos de Lycopodiophyta são altamente inflamáveis e têm sido utilizados como pó de licopódio em pirotecnia e outros fins técnicos e científicos. O composto designado por Huperzine A, isolado da espécie chinesa Huperzia serrata, está a ser considerado como possível tratamento para a doença de Alzheimer.

Classificação
Estão validamente descritas cerca de 1 290 espécies) vivas (extante) de Lycopodiophyta, as quais são geralmente divididas em três ordens extantes (Lycopodiales, Isoetales e Selaginellales), para além de grupos extintos conhecidos apenas do registo fóssil. Diferentes sistemas de classificação têm agrupado as ordens extantes de forma diferente: nalguns casos numa única classe ou subclasse; em duas classes (com Isoetales e Selaginellales combinadas numa única classe); ou em três classes, cada qual com uma das ordens. A classificação mais consensual é a seguinte:
 Classe Lycopodiopsida — licopódios
 Classe Isoetopsida — selaginelas e Isoetes
 Classe † Zosterophyllopsida — zosterófilas extintas.

Quando subdivididos em famílias, têm-se:

Classe Lycopodiopsida
Ordem Lycopodiales
Família Lycopodiaceae (incluindo os gênero da antiga família Huperziaceae) — Possui aproximadamente 400 espécies; basicamente 15 géneros são reconhecidos, estendem-se da região árctica até os trópicos. É de pequeno porte, terrestre e homosporada.
 Classe Isoetopsida
 Ordem Selaginellales
Família Selaginellaceae —  Heterosporadas, com um único género, Selaginella, com cerca de 750 espécies, grande parte com distribuição tropical. Apêndice pequeno em forma de escamas, denominado lígula.
Ordem Isoetales
Família Isoetaceae — Um único género, Isoetes. São plantas heterosporadas, que podem ser aquáticas, caule subterrâneo e suculento.

As ordens extantes, cada uma em geral com apenas uma (ou duas) famílias, agrupam um total de 12 géneros e cerca de 1290 espécies conhecidas. O seguinte filograma mostra as relações filogenéticas entre as ordens de Lycopodiophyta (com as ordens extintas assinaladas por  †):

O filograma que se segue mostra, à luz dos conhecimentos actuais, a evolução das Lycopodiophyta. Note-se que o género Cooksonia (e géneros similares) e as zosterófilas são um grado parafilético do grupo troncal das Lycopodiophyta.

Notas:
 grupo basal 1
 Sartilmania
 Uskiella
 Yunia
 grupo basal 2 (Renalioids)
 Aberlemnia
 Cooksonia crassiparietilis Yurina 1964
 Renalia
 zosterófilas basais
 Adoketophyton
 Discalis
 Distichophytum
 Gumuia
 Huia
 Zosterophyllum Penhallow 1892 non Pomel 1847
 zosterófilas nucleares
 Zosterophyllum llanoveranum Croft & Lang 1942
 Zosterophyllum divaricatum Gensel 1982
 Sawdoniales Kenrick & Crane 1977  [Barinophytales Høeg 1967 ex Doweld 2001 s.l.; Gosslingiales]

Evolução
Os membros desta divisão têm uma longa história evolucionária, e fósseis são abundantes em todo mundo, especialmente em depósitos de carvão mineral. De fato, a maioria dos géneros cuja existência se conhece está extinta. A espécie Baragwanathia longifolia, do período Siluriano, representa o registo fóssil de Lycopodiophyta mais antigo até agora identificado, aparentando proximidade filogenética com o género fóssil Cooksonia. Lycopodolica é outro género do Siluriano que aparenta ser um membro primitivo deste grupo.

Fósseis atribuídos às Lycopodiophyta aparecem pela primeira vez no registo fóssil do período Siluriano, juntamente com um conjunto alargado de outras plantas vasculares. Os resultados da análise filogenética do grupo permite situá-lo na base do filograma das plantas vasculares, distinguindo-se pelos seus micrófilos e pela deiscência transversal dos seus esporângios (em contraste com a deiscência longitudinal nas outras plantas vasculares). Os esporângios das espécies extantes são encontrados nas superfícies superiores dos micrófilos (formando os esporófilos). Em alguns grupos, esses esporófilos são agrupados em estróbilos.

Os Lycopodiophyta são uma das várias classes de plantas que se disseminaram na Terra durante os períodos Siluriano e Devoniano. Como qualquer desbravador, elas encontraram novas oportunidades que exigiam novas soluções. Enquanto nos oceanos daquele tempo o oxigénio, a água e nutrientes se encontravam misturados numa sopa primordial, a terra tinha uma estrutura em camadas com água e minerais no solo e abundante radiação solar. A insolação intensa é um grande risco de dano genético. Sem água, a dessecação profunda torna-se uma possibilidade, e mais estruturas são necessárias para resistir ao peso resultante da acção da gravidade.

Muitas das adaptações das Lycopodiophyta podem ser explicadas como respostas a essas condições. Elas continuaram o seu desenvolvimento e especializaram raízes para extrair nutrientes do solo e desenvolveram apêndices caulinares semelhantes a folhar (micrófilos) para fotossíntese e trocas de gases com a atmosfera e desenvolvendo estruturas vasculares no caule para transporte. Uma cutícula encerada ajuda a reter humidade, e estômatos permitem a respiração. O vulnerável gametófito meiótico é protegido da radiação pelo seu reduzido tamanho e pelo uso de micro-rizoma subterrâneo para sua fonte de energia no lugar da fotossíntese.

Durante o período Carbonífero, árvores de linhagens de Lycopodiophyta (tais como as do género Lepidodendron) formavam grandes florestas que dominavam a paisagem da Terra. A complexa ecologia destas florestas, similar à das actuais florestas tropicais húmidas, levou ao colapso das florestas do Carbonífero (em inglês: carboniferous rainforest collapse ou CRC), um evento de extinção em massa menor que ocorreu durante o Pennsylvaniano intermédio devido a mudança climática global. Árvores fossilizadas datadas do Devoniano encontradas em Svalbard, crescendo em condições de floresta húmida apesar da elevada latitude, indicam a possibilidade do crescimento destas florestas ter retirado uma quantidade tal de dióxido de carbono da atmosfera a ponto de alterar significativamente o clima da Terra, pondo fim às condições de efeito de estufa e induzindo o arrefecimento global.

Diferentes das árvores modernas, as folhas cresciam por toda superfície dos troncos e ramos, mas caíam à medida que a planta crescia, deixando somente um pequeno conjunto de folhas no topo. Os seus remanescentes formaram muitos dos depósitos de carvão mineral. Em  Fossil Park, na cidade de Glasgow, Escócia, árvores fossilizadas de Lycopodiophyta podem ser encontradas em arenitos. As árvores apresentam marcas semelhantes a cicatrizes em forma de diamante nos locais onde as folhas se inseriam nos caules.

As Lycopodiophyta atingiram a sua máxima diversidade no Carbonífero Superior, particularmente os géneros Lepidodendron e Sigillaria, que dominavam as zonas húmidas tropicais. No paleocontinente Euramérica o grupo ficou aparentemente extinto no Pennsylvaniano tardio como resultado da transição para um clima muito mais seco, para dar lugar a coníferas, fetos e Sphenopsida. Na paleo-região que formava o microcontinente Cathaysia (agora no sul da China), as Lycopodiophyta semelhantes a árvores sobreviveram até ao Permiano. No entanto, as licófitas são raras nos depósitos datados do Lopingiano (final do Permiano), mas recuperaram a dominância no Induano (início do Triássico), particularmente o género Pleuromeia. Após o evento de Extinção do Permiano-Triássico, de abrangência mundial, as Lycopodiophyta foram pioneiras no repovoamento de habitats, actuando como plantas oportunistas. A heterogeneidade das comunidades de plantas terrestres aumentou acentuadamente durante o Triássico Médio quando grupos de plantas como esfenopsídeos, samambaias, pteridospermas, cicadófitas, ginkgófitas e coníferas ressurgiram e se diversificaram rapidamente.

Atualmente, o huperzine, um composto químico isolado de um licopódio chinês, está sob investigação como um possível tratamento para o mal de Alzheimer.

Referências

Galeria

Ligações externas

Lycopodiophyta na Universidade de Berkeley 
Bosque Fóssil 
Mais a cerca de Lycopodiophyta 
Paleo Plantas 
As primeiras plantas terrestres
Lycophytes
Paleo Plants

 
Divisões de plantas